Wescley Pina Gonçalves – calciatore brasiliano (1984)
Wescley Gomes dos Santos – calciatore brasiliano (1991)